Cernusco sul Naviglio peut désigner :
 Cernusco sul Naviglio : commune italienne de Lombardie ;
 Cernusco sul Naviglio : station du métro de Milan.